

Талапський сільський округ — адміністративна одиниця, Жамбильський район, Алматинська область
 Талапський сільський округ — адміністративна одиниця, Жезказганська міська адміністрація, Карагандинська область
 Талапський сільський округ — адміністративна одиниця, Жанакорганський район, Кизилординська область

Див. також 
 Жанаталапський сільський округ